Никола́й Алекса́ндрович Си́доров:
 Сидоров, Николай Александрович (род. 1956) — советский легкоатлет, спринтер.
 Сидоров, Николай Александрович (род. 1940) — доктор физико-математических наук, профессор.
 Сидоров, Николай Александрович (1915—1989) — специалист в области бурения нефтяных и газовых скважин, лауреат Ленинской премии.